Đắk Nông (provincie), een provincie in Vietnam.
 Đắk Nông (Kon Tum), een xã in district Ngọc Hồi, provincie Kon Tum, Vietnam.